Anaconda steht für:
 Anaconda (Film), ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1997 sowie dessen Fortsetzungen Anacondas: Die Jagd nach der Blut-Orchidee (2004), Anaconda – Offspring (2008) und Anaconda: Trail of Blood (2009)
 Anaconda (Dokumentarfilm), schwedischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 1954
 Anaconda (Montana), eine Stadt in Montana, USA
 Anaconda Verlag, ein deutscher Verlag mit Sitz in Köln
 das Kupferbergwerk Anakonda in Montana, USA
 Colt Anaconda, ein Revolver der Marke Colt
 Operation Anaconda, eine Militäroperation in Afghanistan (2002)
 der Anaconda Plan im amerikanischen Bürgerkrieg
 AnaConDa® (Anaesthetic Conserving Device), ein medizinisches Gerät zur Verdampfung und Beimischung volatiler Anästhetika
 eine Vertriebsmarke des Herausgebers von Computerspielen dtp entertainment
 eine RSA-Smartcard zum illegalen Empfang von Pay-TV
 mehrere Achterbahnen:
 Anaconda (Gold Reef City), Südafrika
 Anaconda (Kings Dominion), USA
 Anaconda (Walygator Parc), Frankreich
 Anaconda, ein geplantes Wellenkraftwerk, siehe Seeschlange (Wellenkraftwerk)
 ein freies Installationsprogramm für Linux-Betriebssysteme, siehe Anaconda (Software)
 eine Python-Distribution, siehe Anaconda (Python-Distribution)
 eine vor allem in Nordamerika gespielte Pokervariante, siehe Anaconda (Poker)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Anaconda (Colorado), im Teller County – nicht mehr existent
 Anaconda (Missouri), im Franklin County
 Anaconda (Montana), im Deer Lodge County

Personen:
 Angela Anaconda, fiktive Hauptperson in der gleichnamigen kanadischen Animation-Serie aus dem Jahr 1999
 Endo Anaconda (1955–2022), Schweizer Singer-Songwriter und Schriftsteller

Sonstiges:
 Anaconda Airport, Airport im Deer Lodge County, Montana
 Anaconda Copper Mines, Mine im Gallatin County, Montana
 Anaconda Section Nine Mine, Mine im Cibola County, New Mexico
 Anaconda Tunnel Mine, Mine im Teller County, Colorado
 Anaconda Historical Marker, Park im Deer Lodge County, Montana
 Anaconda Park, Park im Los Angeles County, Kalifornien
 Anaconda Smelter Stack State Park, Park im Deer Lodge County, Montana

im NRHP gelistete Objekte:
 Anaconda Commercial Historic District, in Anaconda, Montana, ID-Nr. 98000155
 Anaconda Copper Mining Company Smoke Stack, in Anaconda, Montana, ID-Nr. 87000607
 Anaconda Saddle Club, in Anaconda, Montana, ID-Nr. 06001296
 Anaconda Street Railway Barn, in Anaconda, Montana, ID-Nr. 00001515

Siehe auch:
 Anaconda Creek
 Anaconda Mine
 Anakonda (Begriffsklärung)
 Anakondas (Schlangengattung)